

Referências 

Listas de guerras